Арнобий:

 Арнобий — раннехристианский богослов и апологет IV века.
 Арнобий Младший — раннехристианский апологет, христианский экзегет и полемист, африканский монах, живший в V в.